Mitschurin (russisch ) ist beziehungsweise war:
 von 1950 bis 1991 Name der Stadt Zarewo, Bulgarien
 Mitschurin (Kasachstan), Stadt in Kasachstan im Gemeindebezirk Saryaghasch, seit 2008 Nurlischol (Нурлыжол)
 Originaltitel des sowjetischen Films Die Welt soll blühen von 1948

Mitschurin ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Fjodorowitsch Mitschurin (1700–1763), russischer Architekt
 Iwan Wladimirowitsch Mitschurin (1855–1935), russischer Botaniker und Pflanzenzüchter